Музей-садиба Маркіяна Шашкевича в с. Підлисся
 Музей-садиба Маркіяна Шашкевича в с. Нестаничі
 Музей Маркіяна Шашкевича в с. Новосілки